Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla estonská tenistka Kaia Kanepiová, kterou v semifinále vyřadila Carla Suárezová Navarrová.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, která ve finále zdolala španělskou turnajovou čtyřku Carlu Suárezovou Navarrovou ve dvou sadách .

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  'Anastasija Pavljučenkovová (vítězka)
  Carla Suárezová Navarrová (finále)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Varvara Lepčenková (1. kolo)
  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Bartoli
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Š Pcheng
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Bertens
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Oprandi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Arvidsson
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= G Voskobojeva
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= S Kuzněcova
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= V Lepčenko
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Š Pe'er
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Rezaï
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= E Cabeza Candela
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Niculescu
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Paszek
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= MJ Köhler
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= J Vesnina
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Š Pcheng
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Oprandi
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= G Voskobojeva
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= S Kuzněcova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Portugal Open 2013